

Toponyme 

 Montels, commune française de l’Ariège ;
 Montels, commune française de l’Hérault ;
 Montels, commune française du Tarn.